Isla de Cañas steht für:

 Isla de Cañas, Dorf im Departamento Iruya, Argentinien
 Isla de Cañas (Gemeinde), Gemeinde im Departamento Iruya, Argentinien